Безіменна — річка  в Україні, у Немирівському  районі  Вінницької області, ліва притока  Усті (басейн Південного  Бугу).

Опис 
Довжина річки 12 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм.  Площа басейну 57,4 км².

Розташування 
Бере  початок у селі Боблів. Тече переважно на південний схід через Головеньки і у Немирові впадає у річку Устю, ліву притоку Південного Бугу.

Річку перетинає автомобільна дорога

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 151 с. 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Немирівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви